«Сла́вянский» — бывший муниципальный футбольный клуб из Славянска-на-Кубани (Краснодарский край), Выступал во Втором дивизионе России.

История 
Клуб был основан в 2010 году как команда Славянского района Краснодарского края и принял участие в Кубке Губернатора. В 2011 году команда получила название «Славянский».

Учредителем муниципального автономного учреждения была администрация Славянского района Краснодарского края. Финансирование клуба полностью осуществлялось из бюджета муниципального района. Мэр Славянска-на-Кубани принял решение расформировать команду после завершения сезона 2012/2013.

Цвета клуба

Статистика выступлений

См. также 
 Славянск (футбольный клуб)
 Нива (футбольный клуб, Славянск-на-Кубани)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футбольные клубы Краснодарского края
Футбольные клубы России